Celis ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Celis junior (* 1996), mexikanischer Automobilrennfahrer
 Félix Vidal Celis (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Julio E. Celis (* 1941), chilenischer Biochemiker
 Nancy Celis (* 1966), belgisch-deutsche Volleyballspielerin
 Perez Celis (1939–2008), argentinischer Maler und Bildhauer
 Stijn Celis (* 1964), belgischer Balletttänzer, Choreograf und Bühnenbildner